Quartier-maître#Quartier-maître de seconde classe (QM2)
Queen Mary 2